Voor de kwalificatie van de Azië Cup 1988 schreven 25 landen zich in. Het gastland Qatar en de titelverdediger Saoedi-Arabië waren automatisch geplaatst. De groepen werden als volgt verdeeld; Groep 1 met 6 teams, groep 2 & 3 met 5 teams en groep 4 met 4 teams. De top 2 van elke groep kwalificeert zich telkens.

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Deelnemende landen

 * Teruggetrokken

Groepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

	

Asian Cup
Voetbal in 1988